Vaya Con Dios:

 Vaya Con Dios — американская эстрадная песня.
 Vaya Con Dios — бельгийская блюз-роковая группа.
 Vaya Con Dios — дебютный студийный альбом бельгийской блюз-рок-группы Vaya Con Dios.
 Vaya Con Dios — немецкий художественный фильм 2002 г.